Nom de dos governants d'Egipte:

 Abbas Hilmi I, valí d'Egipte (1813-13 de juliol de 1854) 
 Abbas Hilmi II, kediv d'Egipte (1892-1914)